Gosan kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Gozzano, kommun, Piemonte, Provincia di Novara,

Polen 

 Gosań, ort, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat konecki, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar